Ivan Devčić (biskup)
Ivan Devčić (hrvatski književnik)